Sergej Korsakov () je jméno a příjmení více osob:

 Sergej Sergejevič Korsakov (1854–1900), ruský psychiatr a neuropatolog
 Sergej Vladimirovič Korsakov (* 1984), ruský kosmonaut